Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 wurde am 15. und 17. August 2013 im Olympiastadion Luschniki der russischen Hauptstadt Moskau ausgetragen.

Auf dem zweiten Rang lagen in diesem Wettbewerb zwei Athletinnen höhengleich, die auch nach Anwendung der Fehlversuchsregel gleichauf waren. So wurde die Silbermedaille in diesem Wettbewerb zweimal vergeben. Es siegte die US-amerikanische Olympiazweite von 2012 Brigetta Barrett. Silber ging an die amtierende Europameisterin Ruth Beitia aus Spanien sowie die russische Titelverteidigerin, Vizeweltmeisterin von 2007 und aktuelle Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa.

Bestehende Rekorde 

Der gleichzeitig als Weltrekord bestehende WM-Rekord aus dem Jahr 1987 blieb auch bei diesen Weltmeisterschaften außer Reichweite.

Doping 
Die ursprüngliche Siegerin Swetlana Schkolina aus Russland wurde wegen Verstoßes gegen die Antidopingbestimmungen durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS für vier Jahre gesperrt. Ihre olympische Bronzemedaille von 2012 und ihre WM-Goldmedaille von 2013 musste sie zurückgeben.

Betroffen von diesem Dopingbetrug war vor allem die US-Amerikanerin Brigetta Barrett, die erst lange nach dieser Veranstaltung als Weltmeisterin anerkannt wurde.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
15. August 2013, 9:40 Uhr

27 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,95 m. Doch diese Höhe musste gar nicht erst angegangen werden. Nach Abschluss der Versuchsserien über 1,92 m befanden sich nur noch dreizehn Athletinnen im Wettbewerb, sodass nur noch eine einzige Springerin hätte eliminiert werden müssen, um auf die vorgesehene Zahl von zwölf Finalteilnehmerinnen zu kommen. Die Jury beließ es dabei, dass alle dreizehn Wettbewerberinnen mit übersprungenen 1,92 m (hellgrün unterlegt) für das Finale startberechtigt waren.

Gruppe A 

In Gruppe A ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Gruppe B 

In Gruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Finale 

17. August 2013, 18:00 Uhr

Video 
 Svetlana Shkolina world athletics championships 2013 in Moscow high jump women final, youtube.com, abgerufen am 5. Februar 2021

Weblinks 
 World Championships Moskva (Luzhniki) (englisch), abgerufen am 5. Februar 2021
 Women High Jump Athletics XIV World Championship 2013 Moskva (RUS) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 5. Februar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women High Jump, Moscow 2013, S. 315 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 5. Februar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Moskau